Benjamin Hayes Vandervoort (1917-1990), soldat américain de la Seconde Guerre mondiale.
 Laura Vandervoort (née en 1984), actrice canadienne.
 Pierre Vandervoort (1891-1946), architecte belge.

Toponymes 

 Vandervoort, ville de l'Arkansas ;